Варвара Степановна Кудаченко (1915—1999) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 19 декабря 1915 года в Воронежской губернии.

Трудиться начала с шестнадцати лет. В 1937 году уехала на Дальний Восток, во время Великой Отечественной войны, после освобождения Ростовской области, вернулась в хутор Ягодинка Октябрьского района. С апреля 1945 года — рабочая в полеводческой бригаде 2-го отделения совхоза «Горняк», с 1947 до 1974 год была звеньевой полеводческой бригады.

1 июня 1949 года за получение высокого урожая семян люцерны (5,1 центнера с гектара на площади 25 га) звеньевой молочного совхоза «Горняк» Варваре Степановне Кудаченко Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Эту награду одновременно получили и ещё пять доярок госплемзавода «Горняк»: Надежда Сергеевна Приходько, Анастасия Тимофеевна Магражданова, Феодосия Яковлевна Зинченко, Ксения Максимовна Королева и Зинаида Захаровна Михайличенко.

До выхода на пенсию в 1974 году Варвара Степановна продолжала заниматься выращиванием и уборкой сельскохозяйственных культур.

Являлась членом КПСС. Была также награждена медалями «За трудовую доблесть» (1954) и «За доблестный труд» (1970).

Умерла в 1999 году.

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда (Ростовская область)

Библиография 
 Герои Труда Дона : к 70-летию учреждения звания «Герой Социалистического Труда» : биобиблиографический справочник / Министерство культуры Рост. области, Дон. гос. публ. б-ка, Ростов н/Д, 2008.
 От истоков в будущее : издание, посвященное 70-летию образования Октябрьского района Ростовской области / Ю. Литвинов. Каменоломни, 2008.
 Всенародная слава Героям труда // Знамя Октября. Каменоломни, 1949. 5 июня. С. 1.
 О присвоении звания Герой Социалистического Труда работникам молочного совхоза «Горняк» Министерства совхозов СССР Ростовской области : Указ Президиума Верховного Совета СССР [от 1 июня 1949 г.] // Ведомости Верховного Совета СССР. 1949. 18 июня. С. 1.
 От истоков в будущее : издание, посвященное 70-летию образования Октябрьского района Ростовской области / Ю Литвинов. Каменоломни, 2008. С. 15, 100.
 Они жили и трудились во имя будущего / В. Ивасенко // Сельский вестник. П. Каменоломни, 2010. 29 апр. С. 1.
 Сельское хозяйство Дона в биографиях и цифрах : славное прошлое, настоящее и будущее! / [А. И. Петров, Е. М. Колесникова, Н. Н. Зайцева и др.]. Ростов н/Д : Печатная лавка, 2016. С. 321.

Примечания

Ссылки 

 Кудаченко Варвара Степановна
  Золотые звезды Октябрьского района

Члены КПСС